Palazzo Spinola Franzone – palazzo di Genova, situato in via Luccoli 23
 Palazzo Tommaso Franzone – palazzo di Genova, situato in via Luccoli 22